Вене́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 35 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3411 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Мерія муніципалітету Венель
 Венель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Венель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон